Bibliotheca Palatina, een historische bibliotheek in Heidelberg
 Biblioteca Palatina (Florence), een historische bibliotheek in Florence
 Biblioteca Palatina (Parma), een bibliotheek in Parma
 Biblioteca Palatina in Vaticaanstad, een deel van de Vaticaanse bibliotheek